Parachronistis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Edward Meyrick 1925. Parachronistis ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Parachronistis